Винт — рассказ Антона Павловича Чехова. Написан в 1884 году, впервые опубликован в 1884 году в журнале «Осколки» № 39 с подписью А. Чехонте.

Публикации 
Рассказ А. П. Чехова «Винт» написан в 1884 году, впервые опубликован в 1884 году в журнале «Осколки» № 39 с подписью А. Чехонте, в 1886 году печатался в сборнике «Пестрые рассказы», вошёл в собрание сочинений писателя, издаваемое А. Ф. Марксом.

При жизни Чехова рассказ переводился на болгарский, польский, сербскохорватский и чешский языки.

История 
Брат писателя, Иван Павлович Чехов писал об истории создания рассказа: «Интересно, как написан был рассказ „Винт“. Иван Павлович приехал и стал рассказывать, что в их уезде все играют в винт. А. П. заинтересовался. Кому-то пришла фантазия масти назвать министерствами. А. П. сел за стол и написал рассказ. Но Лейкин рассказ возвратил: не цензурно. Пришлось переделать и масти назвать казенной палатой, губернским правлением и т. п. В таком виде рассказ прошел»

Известно содержание рапорта цензора И. П. Альбединского от 12 января 1890 года, в котором сообщалось об одиозном содержание рассказа: «Начальник губернского правления (то есть вице-губернатор), возвращаясь домой из театра, видит свет в окнах правления. Заинтересованный, он заходит посмотреть, что там делается, и застает подчиненных за винтом. Вместо карт у них наклеенные фотографии чиновников. Туз треф — сам вице-губернатор, дама — его жена и т. д. Трефы — масть Министерства внутренних дел, черви — Казенная палата, бубны — Министерство народного просвещения и пики — Отделение государственного банка. Начальнику так нравится остроумная (?) выдумка подчиненных, что он сам садится с ними за эти импровизированные карты и играет до утра. Я признаю настоящий рассказ окончательно неудобным для исполнения перед публикой». В рапорте стоит резолюция начальника Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистова — «Запретить».

Критика 
Критик Н. К. Михайловский находил, что в рассказе «Винт» Чехов проявил «изумительную изобретательность по части смехотворных эффектов». По мнению критика, рассказ «Винт» служил примером произведения, контрастирующего с поздними произведениями писателя: «В последних произведениях г. Чехова, вместо прежнего жизнерадостного убеждения в равноценности всего сущего, звучит такая страшная тоска, такое отчаяние, какого нельзя было бы ожидать от автора „Налима“, „Винта“ и множества других хорошеньких вещиц».

Свое мнение о рассказы высказывали И. А. Бунин, критики К. Арсеньев, П. Н. Краснов, Я. Абрамов.

Персонажи 
 Андрей Степанович Пересолин, Серафим Звиздулин, Степан Кулакевич, Еремей Недоехов, Иван Писулин — чиновники городского правления.

Сюжет 
Однажды осенью чиновник городского правления Андрей Степанович Пересолин, возвращался домой из театра. Проезжая мимо правления, он увидел свет в окнах дежурной комнаты. Чиновник решил узнать — в чем дело. В комнате правления за столом сидели, игравшие в карты, четыре чиновника: Серафим Звиздулин, Степан Кулакевич, Еремей Недоехов и Иван Писулин.

В разговоре чиновники употребляли слова: государственный банк, казенная палата, губернское правленье, народное просвещение и карточные термины. Увидев Пересолина, чиновники побросали карты. Пересолин стал разбираться, чем они занимаются. На столе лежали не карты, а фотографии, снятые с картона и «наклеенные на игральные карты». На фотографиях Пересолин увидел себя, свою жену, подчиненных и знакомых. Он выяснил, что чиновники играют в карты, в которых мастями являются названия учреждений, действительные статские советники у них были тузами, статские советники — королями, супруги особ IV и V класса — дамы, коллежские советники — валеты, надворные советники — десятки, и др. Эта выдумка понравилась Пересолину, он сел за стол понаблюдать за игрой.

В семь часов утра к ним зашел сторож Назар, поразившийся ведущими разговорами. Но удивленного Назара чиновники прогнали и продолжили игру.

Литература 
 Чехов А. П. Винт // Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — М.: Наука, 1974—1982.

Ссылки 
 Винт. Оригинальный русский текст.

Примечания 

Рассказы Антона Чехова
Рассказы 1884 года
Произведения, впервые опубликованные в журнале «Осколки»